Alan Walker peut désigner :
 Alan Walker (musicologue) (1930), musicologue et compositeur britannique
 Alan Walker (paléontologue) (1938-2017), paléontologue britannique
 Alan Walker (producteur) (1997), disc jockey et producteur britannico-norvégien.